9 cieków wodnych:
 Młyńska Struga – struga, dopływ Drwęcy
 Młyńska Struga – struga, dopływ Kanału Leniwego
 Młyńska Struga – struga, dopływ Kłodnicy
 Młyńska Struga – potok, dopływ Kwisy
 Młyńska Struga – struga, dopływ Jesionki
 Młyńska Struga – struga, dopływ Mątawy
 Młyńska Struga – potok, dopływ Oldzy
 Młyńska Struga – struga, dopływ Pasłęki
 Młyńska Struga – struga, dopływ Pilicy
 Młyńska Struga – struga, dopływ Strzeżenicy

Zobacz też 
 Struga Młyńska
 Młyńska Toń